Kostadina Nasteva, född 1880, död 1932, var en makedonsk lärare och feminist. Hon var engagerad i Makedoniens självständighetskamp från Osmanska riket. Hon var socialdemokrat, och blev som sådan pionjär i Makedoniens kvinnorörelse i form av kvinnoföreningen Uspenie Bogorodichno.

Referenser 

Födda 1880
Avlidna 1932
Kvinnor
Feminister
Personer i Makedonien under 1900-talet